Porgy and Bess è un'opera musicata da George Gershwin, per il libretto di DuBose Heyward, e testi di Ira Gershwin e Heyward.

Cinema 
Porgy and Bess – film del 1959 diretto da Otto Preminger
Porgy and Bess – film del 1993 diretto da Trevor Nunn

Musica 
Porgy and Bess – album di Louis Armstrong e Ella Fitzgerald del 1957
Porgy and Bess – album di Miles Davis del 1958
Porgy & Bess – album di Mundell Lowe del 1958
Porgy and Bess – album di Harry Belafonte e Lena Horne del 1959
Porgy and Bess – album di Hank Jones del 1960
Porgy and Bess – album di Ray Charles e Cleo Laine del 1976
Porgy and Bess – album di Oscar Peterson e Joe Pass del 1976
Porgy & Bess – album di Joe Henderson del 1997